Androgeònia (en grec antic Ἀνδρογεώνια) era un festival amb jocs i altres celebracions que es feia una vegada a l'any al Ceràmic d'Atenes en honor de l'heroi Androgeu fill de Minos, que havia derrotat, segons la tradició a tots els seus adversaris en els jocs festius de la Panatenea i que després va ser assassinat pels seus rivals gelosos, segons diu Apol·lodor d'Atenes. Segons Hesiqui d'Alexandria, l'heroi també era conegut amb el nom d'Eurígies (Εὐρυγύῃς) (posseïdor de grans terres) i aquest nom també es donava als jocs.

Referències 

Festivals de l'antiga Atenes